est un genre éteint de dinosaures sauropodomorphes, des Sauropodiformes basaux, qui ont vécu au cours du Jurassique inférieur en Chine.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite sommairement en 2010 par Sankar Chatterjee et ses collègues, et définie formellement en 2018 par Qian-Nan Zhang, Hai-Lu You, Wang Tao et Sankar Chatterjee.

Découverte 
L'holotype, référencé LFGT-ZLJ0033, est un squelette, quasi complet, parfaitement conservé et non déformé. Il mesure  de long, dont son crâne avec sa mandibule bien préservé. Sa colonne vertébrale est presque complète avec 9 vertèbres cervicales, 14 dorsales, 3 sacrées et 5 caudales antérieures. Il présente ses ceintures pectorale et pelvienne, ses membres antérieurs et ses deux fémurs.

Il a été découvert dans la formation de Lufeng, près de la ville de Chuanjie, dans le xian de Lufeng, préfecture autonome yi de Chuxiong dans la province du Yunnan dans le sud de la Chine. Cette formation géologique est datée du Jurassique inférieur.

Description

Classification 
Il est classé par ses inventeurs comme un Sauropodiformes basal.

Cette classification est reprise dans l'analyse phylogénétique réalisée par Müller en 2019, qui aboutit au cladogramme suivant :

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Sauropoda
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 2018
Paléontologie en Chine